PUV  est un sigle qui peut désigner :

 Presses universitaires de Vincennes
 Petite unité de vie : logements destinés à des personnes dépendantes (France)
 
 Promesse unilatérale de vente : contrat par lequel une personne s'engage à vendre un bien à des conditions particulières sans que l'autre partie au contrat soit engagée à acheter